Владимир Георгиевич Соловьёв (15 июня 1921 — 1 марта 2008) — генерал-майор ВС СССР, начальник Ленинградского суворовского военного училища в 1970—1977 годах.

Биография 
Родился 15 июня 1921 года в селе Титово (нынешний Ферзиковский район Калужской области). Окончил среднюю школу в 1939 году и Московское пехотное училище в 1941 году. Участник Великой Отечественной войны, призван на фронт в 1941 году Дугненским районным военкоматом Тульской области, начинал службу командиром взвода.

Войну встретил под Выборгом, воевал на Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах. Член ВКП(б) с 1943 года. Был трижды легко ранен (17 июля, 26 августа, 1 октября 1941 года), один раз тяжело ранен (15 января 1943), контужен (25 ноября 1941). Служил на посту адъютанта старшего, а затем помощника начальника штаба по оперативной части 245-го стрелкового Краснознамённого полка 123-й стрелковой Лужской дивизии. Отличился в бою 31 января 1944 года при деревне Малая Дивенка, атаковав позиции немцев с фланга и форсировав перед этим реку, а также в боях 21 октября 1944 года, когда руководил отражением контратак немцев. Участвовал в боях на Лужском рубеже, сражениях в Прибалтике и битве за Берлин. Закончил войну в звании майора и на должности начальника штаба мотострелкового полка.

В 1955 году с отличием окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, назначен командиром полка в Северный военный округ. В 1960 году назначен начальником штаба дивизии в Ленинградском военном округе, в 1961 году — начальником управления кадров Ленинградского военного округа. В 1965 году назначен командиром дивизии в Сапёрном. Начальник Ленинградского суворовского военного училища в 1970—1977 годах. Прослужил в советской армии 39 лет.

Скончался 1 марта 2008 года в Санкт-Петербурге. Прощание состоялось 4 марта в Домовой церкви Воронцовского дворца (Санкт-Петербург), похоронен в тот же день на Северном кладбище.

Награды 
 орден Ленина
 орден Красной Звезды (дважды)
 14 января 1943
 орден Отечественной войны
 I степени (14 ноября 1944) — за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество
 II степени (6 марта 1944) — за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
 медали, в том числе
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (8 августа 1945)
 медаль «За оборону Ленинграда» (1 июля 1943)

Комментарии

Примечания 

Выпускники Московского высшего военного командного училища
Начальники Санкт-Петербургского суворовского военного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Члены КПСС